Družina ima lahko več pomenov:

 družina, družbena enota v sociologiji
 družina, sopomenka za društvo, na primer lovska družina ali ribiška družina
 družina, sistematska kategorija rastlinstva ali živalstva, nižja od reda
 Družina (2017), dokumentarni film Roka Bička

Časopis 

 Družina, slovenski katoliški časopis, izhaja od leta 1952 in (knjižna) založba
 Družina, mesečnik, ki je izhajal v Gorici v letih 1929–1930

Naselje 

 Družina, Občina Zagorje ob Savi

Priimek 

 Andreana (Olga) Družina (1920–2021), slovenska komunistka in narodna herojinja